László Sárosi ist der Name folgender Personen:

* László Sárosi (Fußballspieler) (1932–2016), ungarischer Fußballspieler und -trainer
 László Sárosi (Wasserballspieler) (* 1946), ungarischer Wasserballspieler